Yucca brevifolia, árvore que existe somente nos Estados Unidos e é conhecida como Joshua por lá
Parque Nacional de Joshua Tree, um dos poucos locais onde ela é encontrada
Joshua Tree (1993), um filme
Joshua Tree (Califórnia), localidade
The Joshua Tree, álbum da banda U2
The Joshua Tree Tour, a turnê de divulgação do álbum
The Joshua Tree Tour 2017 e 2019, turnê comemorativa dos 30 anos de lançamento do álbum

Desambiguação